Мушкетово:
 Мушкетово (железнодорожная станция)
 Мушкетово (посёлок)